Ханс Ринн (; 19 марта 1953, Лангевизен, ГДР) — немецкий саночник, выступавший за сборную ГДР в конце 1960-х — начале 1980-х годов. Принимал участие в двух зимних Олимпийских играх и выиграл на них три медали: золотую и бронзовую на играх 1976 года в Инсбруке (одиночные, парные заезды) и золотую на играх 1980 года в Лейк-Плэсиде (парные заезды). На протяжении всей карьеры спортсмен одинаково успешно выступал как в программе мужских одиночных заездов, так и в паре с Норбертом Ханом.

Ханс Ринн является обладателем восьми медалей чемпионатов мира, в его послужном списке четыре золотые награды (одиночки: 1973, 1977; двойки: 1975, 1977), три серебряные (одиночки: 1974; двойки: 1973, 1979) и одна бронзовая (двойки: 1978). Тринадцать раз атлет становился призёром чемпионатов Европы, в том числе семь раз был первым (одиночки: 1973, 1974, 1979; двойки: 1973, 1975, 1978, 1980), пять раз вторым (одиночки: 1977, 1978; двойки: 1974, 1977, 1979) и один раз третьим (одиночки: 1975).

По окончании карьеры профессионального спортсмена Ринн занялся бизнесом. Ныне проживает в городе Ильменау, где руководит компанией «Kunststoffverarbeitung Wümbach», занимающейся производством и продажей различных водяных горок. В 2005 году Международная федерация санного спорта зачислила Ханса Ринна и австрийца Йозефа Файштмантля в Зал славы, назвав их величайшими саночниками всех времён.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте DatabaseOlympics.com 
 Результаты олимпийской программы мужских саночных состязаний 
 Информация о выступлениях саночников и скелетонистов на Олимпийских играх 
 Информация о выступлениях саночников и скелетонистов на чемпионате мира 
 Список чемпионов Европы в санном спорте 

Саночники ГДР
Саночники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1976 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по санному спорту
Чемпионы мира по санному спорту
Чемпионы Европы по санному спорту